|}
Die Bahnstrecke Modena–Sassuolo ist eine italienische normalspurige Nebenbahn.

Die eingleisige Strecke wird von Ferrovie Emilia-Romagna betrieben und ist mit 3 kV-Gleichstrom elektrifiziert.

Geschichte 
Die Strecke wurde am 1. April 1883 als 950 mm-Schmalspurbahn ohne Zwischenhalte eröffnet. 1932 wurde sie auf Normalspur umgewandelt und elektrifiziert.

Verkehr 
Die Strecke dient heute ausschließlich den Regionalverkehr, der von TPER betrieben wird. Es wird ein integrierter Bahn- und Busdienst angeboten, der gemeinsam im Stundentakt verkehrt. In der Hauptverkehrszeit ist die Taktfrequenz zum Halbstundentakt verdichtet. Am Sonn- und Feiertagen werden die Züge durch Busse ersetzt.

Zugkreuzungen finden planmäßig in den Bahnhöfen Modena piazza Manzoni und Formigine statt.

Zum Einsatz kommen ehemalige belgische Elektrotriebwagen der Reihe AM 54, die als ALe 228 bezeichnet werden. Ab Juni 2016 sollen zwei Garnituren der Baureihe ALe 582 dazu kommen, um die ältere Triebwagen abzulösen.

Literatur 
 Ferrovie Emilia-Romagna: Fascicolo linea 202 (Modena-Sassuolo Terminal).

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Emilia-Romagna